Het tennistoernooi US Open werd in 1983 bij de mannen voor de 103e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Ivan Lendl met 6-3, 6-7, 7-5 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  John McEnroe (vierde ronde)
  Ivan Lendl (finale)
  Jimmy Connors (winnaar)
  Yannick Noah (kwartfinale)
  Mats Wilander (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (derde ronde)
 n/a 
  José Luis Clerc (eerste ronde)

  Jimmy Arias (halve finale)
  José Higueras (tweede ronde)
  Gene Mayer (derde ronde)
  Johan Kriek (vierde ronde)
  Steve Denton (derde ronde)
  Eliot Teltscher (kwartfinale)
  Vitas Gerulaitis (derde ronde)
  Bill Scanlon (halve finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1983, mannenenkelspel

ITF-toernooi in 1983
US Open (tennis)